Антонич:

 Антонич, Богдан-Игорь Васильевич (1909—1937) — украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед.
 Антонич, Деян (род. 1969) — югославский и гонконгский футболист и тренер.
 Антонич, Милан — Народный герой Югославии.